Ces enfants d'ailleurs peut faire référence à :
 Ces enfants d'ailleurs, un roman d’Arlette Cousture
 Ces enfants d'ailleurs, une mini-série de Jean Beaudin